Толибжон Бадинов () (1935-2001) — артист Ошского Государственного академического узбекского музыкально-драматического театра имени Бобура, Народный артист Киргизской ССР.

Биография 
Толибжон Бадинов родился 4 августа 1935 года в посёлке Чувама Избасканского района, Андижанской области Республики Узбекистан. В 1955-1962 годы артист Ошского узбекского драматического театра имени Кирова. В 1962 году поступил на учёбу в Ташкентскую Государственную консерваторию, в это же время являлся солистом ансамбля макома телерадиокомпании Узбекистана. 1964-1973 годы артист театра имени Мукими города Ташкент, С 1973 года снова работает артистом Ошского драматического театра имени С. М. Кирова. На протяжении многолетней работы, сыграл более чем в 30 спектаклях, исполнял главные роли в музыкальных драмах. В 1980 году ему было присвоено почётное звание Заслуженный артист Киргизской ССР. Он создал на сцене ряд неповторимых образов, которые получили высокую оценку зрителей и специалистов. Песни Т. Бадинова занесены в Золотой фонд телерадиокомпаний Узбекистана и Кыргызстана. Вышли грампластинки с его макомами. Люди помнят созданные Бадиновым в театре образы Ленин в спектакле «Именем революции», Собир в «Адолат», Равшан в «Равшан и Зулхумор», Аширбая в «Аширбай», Сарытаза в «Семетей сын Манаса», Муса Джалиль в одноименном спектакле и другие. Он играл и в комедийном спектакле писателя Саида Ахмада («Куёв»). В 1988 году удостоен звания Народный артист Киргизской ССР. ОН умер 6 мая 2001 года

Театральные работы 
 Ленин в «Именем революции»
 Собир в «Адолат»
 Равшан в «Равшан и Зулхумор»
 Аширбай в «Аширбай»
 Сарытаз в «Семетей сын Манаса»
 Муса Джалиль в одноименном спектакле
 в «Зять» Саида Ахмада.

Награды 
 Народный артист Киргизской ССР (1988 год)
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Киргизской ССР
 Почётная грамота Министерства культуры Киргизской ССР

Литература 
  ББК 92я2 .
   
  
 
  21 см, ББК 85.4. ,  и 
  
  УДК 351/354. ББК 66,3(2Ки). ,  и

См. также 
 Ошский Государственный академический узбекский музыкально-драматический театр имени Бабура
 Мадазимов, Рахмонберди
 Рахмонов, Уринбой Рахмонбердиевич
 Рахмонов, Журахон Рахмонбердиевич
 Султанов, Балтыходжа Султанович

Примечания

Ссылки 
 Талибжан Бадинов
 Т. Бадинов, К. Исмаилова ‎- Жонон Куринди / Овозинг Сени
 Каталог советских пластинок
 Информационная карта
 Газета «Советтик Кыргызстан» 3 стр. 27.09.1990 год
 Песни Толибжона Бадинова
 Песни Толибжона Бадинова
 Песни Толибжона Бадинова
 Песни Толибжона Бадинова
 Песни Толибжона Бадинова
 Песни Толибжона Бадинова

Театральные деятели Киргизии
Персоналии:Ошский узбекский академический театр
Музыканты Киргизии
Театр имени Бабура
Народные артисты Киргизской ССР